Jura kan syfta på

 Jura (geologi) – en geologisk period
 Äldre jura – en geologisk epok
 Mellersta jura  – en geologisk epok
 Yngre jura – en geologisk epok
 Montes Jura – en bergskedja på månen
 Jurabergen – en bergskedja i Frankrike och Schweiz
 Jura (kanton) – en kanton i Schweiz
 Jura (departement) – ett departement i Frankrike
 Jura (vinregion) – en vinregion i Frankrike
 Jura, Skottland – en ö i Skottland
 Jura – ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna,Nísos Gýaros , se Nísos Gýaros 
 Jūra – vattendrag, Litauen,

Se även
 Djura – en ort i Dalarna